Syrte (du grec ancien  / Súrtis), en arabe  / Surt ou Sert) est un toponyme associé à l'est du Maghreb :
 Syrte, une ville de Libye, chef-lieu du district de Syrte.
 Le golfe des Syrtes peut désigner :
 La Grande Syrte ou golfe de Syrte, un golfe sur la côte libyenne ;
 La Petite Syrte ou golfe de Gabès, un golfe sur la côte tunisienne.

Acronyme 
SYRTE est un acronyme pour SYstèmes de Référence Temps-Espace. Il désigne un laboratoire, unité mixte de recherche (UMR 8630) du CNRS, de l'Observatoire de Paris et de l'université Pierre-et-Marie-Curie.

Voir aussi 
 La Seconde bataille de Syrte, bataille navale de la Seconde Guerre mondiale entre la Regia Marina italienne et la Royal Navy.
 Le Siège de Syrte, bataille de la Première guerre civile libyenne.
 Le Rivage des Syrtes, roman de Julien Gracq.
 Syrte-la-Magnifique est un des lieux de la série de bande dessinée Valérian et Laureline.